|-
| 20301 Thakur ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20302 Kevinwang ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20303 Lindwestrick ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20304 Wolfson ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20305 Feliciayen ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20306 Richarnold ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20307 Johnbarnes ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20308 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20309 Batalden ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20310 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20311 Nancycarter ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20312 Danahy ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20313 Fredrikson ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20314 Johnharrison ||  || 28 martie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 20315 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20316 Jerahalpern ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20317 Hendrickson ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20318 - || 1998 GZ || 3 aprilie 1998 ||  || T. Urata
|-
| 20319 - ||  || 5 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 20320 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20321 Lightdonovan ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20322 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20323 Tomlindstom ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20324 Johnmahoney ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20325 - ||  || 21 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20326 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20327 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20328 - ||  || 30 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 20329 Manfro ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20330 Manwell ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20331 Bijemarks ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20332 - ||  || 25 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 20333 Johannhuth ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20334 Glewitzky ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20335 Charmartell ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20336 Gretamills ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20337 Naeve ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20338 Elainepappas ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20339 Eileenreed ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20340 Susanruder ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20341 Alanstack ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20342 Trinh ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20343 Vaccariello ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20344 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20345 Davidvito ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20346 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20347 Wunderlich ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20348 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20349 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20350 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20351 Kaborchardt ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20352 Pinakibose ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20353 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20354 Rebeccachan ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20355 Saraclark ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20356 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20357 Shireendhir ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20358 Dalem ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20359 - || 1998 JR || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 20360 Holsapple ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20361 Romanishin ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20362 Trilling ||  || 1 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20363 Komitov ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20364 Zdeněkmiler ||  || 20 mai 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 20365 - ||  || 24 mai 1998 ||  || 
|-
| 20366 Bonev ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20367 Erikagibb ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20368 - ||  || 27 mai 1998 ||  || 
|-
| 20369 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20370 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20371 Ekladyous ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20372 Juliafanning ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20373 Fullmer ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20374 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20375 Sherrigerten ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20376 Joyhines ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20377 Jakubisin ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20378 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20379 Christijohns ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20380 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20381 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20382 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20383 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20384 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20385 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20386 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20387 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20388 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20389 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20390 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20391 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20392 Mikeshepard ||  || 19 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20393 Kevinlane ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20394 Fatou ||  || 28 iunie 1998 ||  || 
|-
| 20395 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20396 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20397 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20398 - || 1998 NQ || 11 iulie 1998 ||  || 
|-
| 20399 Michaelesser || 1998 OO || 20 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 20400 - ||  || 24 iulie 1998 || Caussols || ODAS
|-